:

  — действительное научное название растения Алоэ пёстрое
  nom. illeg. — синоним вида Алоэ настоящее (Aloe vera)